23-й Чемпионат России по кёрлингу среди мужчин 2015 проводился с 19 по 22 февраля (1-й круг группы «А») и с 4 по 10 мая (2-й круг группы «А» и турнир группы «Б») 2015 года в городе Сочи на арене «Ледяной куб».

В турнире группы «А», где разыгрывалось чемпионское звание, приняло участие 8 команд. Ещё 18 команд приняло участие в турнире группы «Б».

Чемпионами России стала команда «Адамант 2» (Санкт-Петербург; скип Андрей Дроздов), победившая в финале команду «Адамант 1» (Санкт-Петербург; скип Алексей Целоусов). Бронзовые медали завоевала команда «УОР №2» (Санкт-Петербург; скип Пантелеймон Лаппо).

В группе «Б» победила команда «Краснодарский край 1» (Сочи, скип Роман Кутузов), второе место заняла команда «ШВСМ по ЗВС 1» (Санкт-Петербург; скип Александр Крушельницкий), третье место — команда «ШВСМ по ЗВС 2» (Санкт-Петербург; скип ? Бобров).

Формат соревнований 
Группа А
Команды в одной группе играют друг с другом по круговой системе в два круга. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 3 очка, за поражение — 1 очко, за неявку на матч — 0 очков. При равенстве количества очков у двух команд они ранжируются по результатам личной встречи, при равенстве у трёх или больше команд — ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (ТБД, в сантиметрах, команда с меньшей суммой становится выше). При равенстве количества очков у команд, претендующих на выход в плей-офф в группе «А», между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк). Затем 4 лучшие команды выходят в плей-офф, где играют по
системе плей-офф Пейджа: в четвертьфиналах встречаются команды, занявшие 1-е и 2-е место («четвертьфинал-1»), а также 3-е и 4-е место («четвертьфинал-2»); победитель «четвертьфинала-1» выходит в финал, проигравший в полуфинал, где встречается с победителем «четвертьфинала-2»; победитель полуфинала выходит в финал, проигравший в матч за 3-е место. Команда, занявшая в группе «А» 8-е место, на следующем чемпионате переходит в группу «Б», её место в группе «А» занимает лучшая команда по результатам розыгрыша в группе «Б».

Группа Б
Команды, разделённые на три подгруппы по 6 команд (A, B, C), играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка, за поражение — 1 очко, за неявку на матч — 0 очков. При равенстве количества очков у двух команд они ранжируются по результатам личной встречи, при равенстве у трёх или больше команд — ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (ТБД, в сантиметрах, команда с меньшей суммой становится выше). Затем по две лучшие команды из каждой подгруппы выходят в плей-офф, к ним присоединяются две команды из занявших в подгруппах 3-е место с лучшими суммами тестовых бросков в дом (ТБД). Команды играют по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал. Команда, занявшая в группе «Б» 1-е место, на следующем чемпионате переходит в группу «А», её место в группе «Б» занимает команда, занявшая в группе «А» 8-е место.

Также проводится стыковой матч между командами, занявшими 7-е место в группе «А» и 2-е место в группе «Б». Победитель на следующем чемпионате играет в группе «А», проигравший — в группе «Б».

Группа А

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за 6-е место (проигравший играет стыковой матч со 2-м местом группы «Б» за право остаться в группе «А»)
 На следующий год переходит в группу «Б»

Тай-брейк за 6-е место

Плей-офф

Стыковой матч 
Встречаются команды, занявшие 7-е место в группе «А» и 2-е место в группе «Б». Победитель на следующем чемпионате играет в группе «А», проигравший — в группе «Б».

Группа Б

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
Подгруппа A

Подгруппа B

Подгруппа C

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация 

 На  переходят в группу «Б»
 На чемпионате 2016 года переходят в группу «А»

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2015
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2015
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2015
 Чемпионат России по кёрлингу среди юниоров 2015

2015
Соревнования по кёрлингу в Сочи
Чемпионаты России в 2015 году
Февраль 2015 года
Май 2015 года
2015 год в Краснодарском крае